De naam Hans ten Berge kan betrekking hebben op:
 Hans ten Berge (schaker)
 Hans ten Berge (dichter)